Pere Riba Madrid (Barcelona, 1988), tennista professional català.
 Pere Riba i Cabana (Matadepera, 1970), pilot de motociclisme català.